Сомик американський (Ameiurus) — рід сомів родини ікталурових (Ictaluridae).
 Сомик золотистий (Corydoras aeneus) — вид прісноводних акваріумних риб родини панцирних сомів (Callichthyidae), роду коридораси (Corydoras).
 Сом канальний, також Сом канальний плямистий () — риба родини Ictaluridae.
 Сомик коричневий (Ameiurus nebulosus) — вид з родини ікталурових (Ictaluridae). Прісноводна промислова демерсальна риба, до 55 см довжиною.
 Сомик крапчастий (Corydoras paleatus) — вид прісноводних риб родини панцирних сомів (Callichthyidae), роду коридораси (Corydoras). Одна з найпоширеніших у світі акваріумних риб.
 Сомик чорний (Ameiurus melas) — рід сомів родини ікталурових (Ictaluridae). Прісноводна промислова демерсальна риба, до 66 см довжиною.

 Сомик Анатолій Іванович — український актор театру та кіно. Народився 18 червня 1974 року.
 Сомик Михайло Миколайович (*1972) — колишній український футболіст, півзахисник.